Tennkogel ist der Name zweier Berge in der Ankogelgruppe in Salzburg:

 Für den  hohen Berg nahe Schwarzach im Pongau siehe Tennkogel (Schwarzach)
 Für den  hohen Berg zwischen Arl- und Gasteinertal siehe Tennkogel (Bad Hofgastein)